Джованни Баттиста (Джамбати́ста) Пьяцце́тта (, 13 февраля 1683 (или 1682), Венеция — 29 апреля 1754, там же) — итальянский живописец венецианской школы.

Биография 
Джованни Баттиста Пьяццетта родился 13 февраля 1683 года в Венеции в семье скульптора и резчика по дереву , у которого он рано учился резьбе по дереву.

В 1697 году поступил в мастерскую Антонио Молинари. Внимательно изучал живопись Креспи и Караваджо. Около 1710 года он вернулся в Венецию. Там он завоевал признание в качестве ведущего художника.

В 1727 году был принят в болонскую Accademia Clementina.

В 1750 году возглавил Scuola di Nudo при Венецианской Академии изящных искусств и отдавал много времени преподаванию. Среди художников в его мастерской были Доменико Маджотто, Франческо Дагиу, Иоганн Генрих Тишбейн Старший и Антонио Маринетти.

Творчество и значение 
Живопись Пьяццетты отличается богатством колорита. Высоко авторитетный среди живописцев своего времени, он воспитал плеяду талантливых учеников, оказал влияние на творчество Тьеполо.

Галерея

Примечания

Литература 
 Cionini Visani M. Giovanni Battista Piazzetta. Milano: Fratelli Fabbri, 1965.
 Knox G. Giovanni Battista Piazzetta. Oxford: Clarendon Press ; New York: Oxford UP, 1992.

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1683 году
Умершие в 1754 году
Художники по алфавиту
Художники Венеции
Художники Италии XVIII века